Il doppio del torneo di tennis Bankaltim Women's Circuit 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Naomi Broady e Teodora Mirčić che hanno battuto in finale Chen Yi e Yi-Fan Xu 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (quarti di finale)
 Samantha Murray /  Melanie South (semifinali)

 Hao Chen Tang /  Ran Tian (semifinali)
 Margarita Lazareva /  Arina Rodionova (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bankaltim Women's Circuit 2013